St. Konrad steht für:

 St. Konrad (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Gmunden in Oberösterreich

St. Konrad bezeichnet die christlichen Heiligen

 Konrad von Konstanz (um 900–975), Bischof von Konstanz
 Kuno I. von Pfullingen (Konrad von Trier), (um 1016–1066), Erzbischof von Trier
 Konrad von Seldenbüren († 1126), Stifter des Klosters Engelberg
 Konrad II. Bosinlother (Konrad von Mondsee) († 1145), Abt des Klosters Mondsee
 Konrad von Ottobeuren († 1227), Abt des Klosters Ottobeuren
 Konrad von Offida (1237–1306), Ordensangehöriger
 Konrad von Piacenza (1290–1351), Einsiedler aus dem Dritten Orden der Franziskaner
 Konrad von Parzham (1818–1894), bürgerlich Johann Birndorfer, Laienbruder aus dem Kapuzinerorden

St. Konrad bezeichnet außerdem das
 Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Konradskirche, Kirchen mit dem Namen St. Konrad